Henryk Woźniak – uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, żołnierz AL, powstaniec warszawski.
 Henryk Maciej Woźniak – senator RP, były prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.
 Henryk Woźniak (kolarz)
 Henryk Woźniak (samorządowiec) – były wiceprezydent Gdańska, działacz sportowy, prezes Lechii Gdańsk, a następnie Lechii/Olimpii Gdańsk.
 Henryk Woźniak (geolog) – geolog, dr hab. inż., prof. Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie.